HMS Orion je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Orion (1787) 
 HMS Orion (1854) 
 HMS Orion (1879) 
 HMS Orion (1904) 
 HMS Orion (1910) 
 HMS Orion (85) 
 HMS Orion (1940) 
 HMS Orion (1974)

Orion